До цього списку включені всі види мурах Індії. На даний час тут виявлено 828 валідних видів і підвидів мурах з 100 роду. 256 видів - це ендеміки Індії (31%), а 24 види — це інтродуковані види, в тому числі інвазивні (наприклад, жовтий божевільний мураха, Paratrechina longicornis, великоголовий мураха, вогненний мураха). Найбільш багата мірмекофауна — в наступних підрегіонах: 656 видів з 88 родів зустрічаються в Гімалаях (північ і північний схід Індії), 455 видів з 75 родів виявлено в гірському хребті на заході Індостану, названому Західні Гати. Розподіл за штатами: Західний Бенгал (382 види і 65 родів), Сіккім (276 і 69), Керала (268 і 63), Гімачал-Прадеш (259 і 63), Карнатака (257 і 61), Аруначал-Прадеш (255 і 61). Найбільше видове різноманіття відзначено в родів Camponotus (83 види і підвиди, або 10% всієї мірмекофауни), Polyrhachis (71), Pheidole (58), Tetramorium (42), Crematogaster (41), Leptogenys (34), Myrmica (33), Aenictus (32). Список складається з біноменів (двословні назви, що складаються з поєднання імені роду та імені виду) і зазначеного поруч з ними імені вченого, який вперше описав цей таксон, і рік, в якому це відбулося.

Список видів

A-B

C-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =
 
 = 
 
 = 
 
 =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  sp.nov.

E-L

M-O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =

P-R

S-Z 

 
 
 
 
 
 = 
 
 
 
 =

Див. також 

 Мірмекологія 
 Список бабок Індії 
 Список метеликів Індії (Papilionidae) 
 Список мурах Великої Британії 
 Список мурах Ізраїлю 
 Список видів мурах Китаю 
 Список мурах Шрі-Ланки

Примітки

Література 

  Архивировано 20   липня 2011   року. 
 Bharti H., Guénard B., Bharti M., Economo EP (2016). An updated checklist of the ants of India with their specific distributions in Indian states (Hymenoptera, Formicidae). ZooKeys 551: 1-83. doi: 10.3897 / zookeys.551.6767

Посилання 

  
  
  
 Ants of India: Taxonomic Pages  
 Database of Indian Ants 
Комахи Азії
мурахи
Комахи Індії
мурах Індії